

Eventos

Nascimentos

Falecimentos

Prémios 
 Medalha Copley
 Abraham Trembley

1743 na ciência